Knuffelbeest
 Knuffel (tijdschrift)
 Knuffelen